św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej (zm. ok. 303–305) – męczennica z czasów rzymskich
 św. Małgorzata Szkocka (ok. 1045–1093) – królowa Szkocji
 św. Małgorzata Węgierska (1242–1270) – węgierska królewna, dominikanka, mistyczka, stygmatyczka
 św. Małgorzata z Kortony (1247–1297) – włoska tercjarka, stygmatyczka
 św. Małgorzata Clitherow (1555–1586) – angielska męczennica
św. Małgorzata Bays (1815-1879) – szwajcarska tercjarka, mistyczka, stygmatyczka
 św. Małgorzata Ward (zm. 1588) – angielska męczennica
 św. Małgorzata Bourgeoys (1620–1700) – założycielka Congrégation de Notre-Dame de Montréal
 św. Małgorzata Maria Alacoque (1647–1690) – francuska wizytka, wizjonerka

Zobacz też:
 Błogosławiona Małgorzata